Municipio de Omega puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Omega (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Omega (condado de Marion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Omega (condado de O'Brien, Iowa), un municipio ubicado en el condado de O'Brien.